David Kenny (1891–1978) – szkocki piłkarz
 David A. Kenny (ur. 1946) – amerykański psycholog
 David Kenny (ur. 1962) – szkocki piłkarz
 David Kenny (ur. 1999) – irlandzki lekkoatleta, olimpijczyk